

Sigle

 USU – unità spinale unipolare dell'ospedale CTO di Torino

Azienda

 USU Software AG  – holding di aziende produttrici di software quotata della borsa tedesca

Codici 
 USU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Busuanga (Filippine)

Cucina 
Usu  – tradizionale mortaio giapponese di grandi dimensioni, usato nella preparazione del mochi